St. Louis County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 St. Louis County (Minnesota)
 St. Louis County (Missouri)